Советский коллекционер:

 «Советский коллекционер» — журнал, издававшийся в СССР в 1925 и 1928—1932 годы.
 «Советский коллекционер» — сборник статей, издававшийся ежегодно с 1963 года в Москве.

См. также 
 Коллекционер (значения)